Тарджа́н —английская () и турецкая (). Известные носители:

 Тарджан, Бюлент (1914—1991) — турецкий композитор и врач.
 Тарджан, Джеймс (род. 1952) — американский шахматист.
 Тарджан, Роберт (род. 1948) — американский математик.
 Тарджан, Селим (1874—1957) — турецкий спортивный и политический деятель.